Финал Кубка Италии по футболу 1999 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 1998/1999. Матч состоял из двух матчей между «Пармой» и «Фиорентиной». Первый матч был сыгран в Парме 14 апреля 1999 года, а ответный — 5 мая во Флоренции. Парма» выиграла трофей по правилу выездного гола с общим счётом 3:3. «Фиорентина» играла в финале в 8-й раз, а «Парма» — в 3-м финале.

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

1999
Матчи ФК «Парма»
Матчи ФК «Фиорентина»
Футбол в Италии в 1999 году
Спортивные соревнования в Парме
Спортивные соревнования во Флоренции
События 14 апреля
События 5 мая
Апрель 1999 года
Май 1999 года